Opactwo Northanger (ang. Northanger Abbey) – powieść Jane Austen (napisana w 1798 roku)
 Opactwo Northanger – ekranizacja powieści Austen zrealizowana dla telewizji A&E Network i BBC (1986)
 Opactwo Northanger – ekranizacja powieści Austen zrealizowana dla telewizji ITV (2007)